Le  août 1277, les troupes de Abu Yusuf Yaqub ben Abd al-Haqq affrontent les troupes de Sanche IV près de Séville, ils se livrent de sanglants combats qui finiront par une déroute des troupes de Sanche IV, les troupes musulmanes passant la nuit à tuer et faire des prisonniers chrétiens.

Déroulement
La bataille de Séville oppose les troupes chrétiennes aux troupes mérinides sur les rives du Guadalquivir, près de Séville. Les forces chrétiennes, menées par le fils d'Alphonse X, Sanche IV, ont rassemblé une grande armée et sont à la recherche de combats contre les musulmans. De leur côté, les musulmans sont dirigés par le sultan Abu Yusuf Yaqub ben Abd al-Haqq qui a également rassemblé ses troupes pour faire face à l'ennemi. Les chrétiens prennent position sur la rive du Guadalquivir, face au sultan mérinide et à ses troupes. Le sultan effectue une prière et deux génuflexions, et exhorte ses guerriers à se battre. Il dirige ses troupes vers l'ennemi, son fils, l'émir Abu Yaqub Yusuf an-Nasr, commandant l'avant-garde. Les deux camps s'affrontent pendant un certain temps, mais finalement, les chrétiens se débandent et fuient. Les musulmans poursuivent les chrétiens toute la nuit, tuant et faisant des prisonniers. Certains sont  précipités dans le fleuve, d'autres tués sur ses berges. Les musulmans allument des incendies qui illuminent la ville, tandis que les chrétiens sonnent de la trompe sur leurs murailles pour appeler à l'aide. La bataille se solde par une victoire écrasante.

Notes et références 

Reconquista
Bataille des Mérinides
Histoire militaire du Maroc
Dynastie mérinide
Histoire militaire du monde islamique médiéval